El Oro – comune del Messico (stato federato del Messico)
El Oro – comune del Messico (Durango)
El Oro – provincia dell'Ecuador
El Oro – distretto del Perù